Timothy Koleto dit Tim Koleto, né le 17 juin 1991 à Kalispell, est un patineur artistique japonais.

Biographie

Carrière sportive 
Tim Koleto est médaillé d'argent lors des Championnats du monde par équipes de patinage artistique 2019 à Fukuoka et médaillé de bronze lors des Championnats du monde par équipes de patinage artistique 2021 à Osaka.

Aux Jeux olympiques de Pékin de 2022, il est membre de l'équipe mixte médaillée de bronze.

Palmarès 
Avec trois partenaires :
  Min Yu-ra (2 saisons : 2013-2015)
  Thea Rabe (1 saison : 2015-2016)
  Misato Komatsubara (7 saisons : 2016-2023)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique japonais
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillé de bronze olympique japonais
Naissance en juin 1991
Naissance à Kalispell